De Guldensporenslag (11 juli 1302) tussen Vlaamse en Franse troepen.
De Inname van Kortrijk (26–27 februari 1580) door pro-Spaanse malcontente katholieken tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
De Slag bij Kortrijk (1793) (14–15 september 1793) tussen Franse republikeinse en geallieerde troepen tijdens de Eerste Coalitieoorlog.
De Slag bij Kortrijk (1794) (10–12 mei 1794) tussen Franse republikeinse en geallieerde troepen tijdens de Eerste Coalitieoorlog.
De Slag bij Kortrijk (1814) (31 maart 1814) tussen Franse keizerlijke en Pruisisch-Saksische troepen tijdens de Zesde Coalitieoorlog.
De Slag bij Kortrijk (1815), Honderd Dagen (1815) tijdens de Zevende Coalitieoorlog 
De Slag bij Kortrijk (1918) (14–19 oktober 1918) tussen Duitse en geallieerde troepen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Zie ook 
Vliegtuigongeluk bij Kortrijk (4 juli 1989), een episode aan het einde van de Koude Oorlog.